Угловский район:
 Угловский район — муниципальный район в Алтайском крае Российской Федерации;
 Угловский район — административно-территориальная единица в составе Боровичского округа Ленинградской области РСФСР в 1927—1932 годах.

См. также 
 Угловское городское поселение
 Угловский сельсовет
 Угловское сельское поселение